Worrell ist der Familienname folgender Personen:

 Bernie Worrell (1944–2016), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Produzent
 Elliot Barnes-Worrell (* 1991), englischer Theater- und Filmschauspieler, Dichter und Regisseur
 Eric Worrell (1924–1987), australischer Zoologe (Reptilien) und Zoogründer
 Everil Worrell (1893–1969), US-amerikanische Horror-Schriftstellerin, Malerin und Sängerin
 Frank Worrell (1924–1967), barbadischer Cricketspieler
 Kelsi Worrell (* 1994), US-amerikanische Schwimmerin
 Lewis Worrell (* 1934), US-amerikanischer Musiker
 Peter Worrell (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Worrall
 Worell